Kira steht für:

 Kira (Vorname), ein weiblicher Vorname (in der männlichen Version Kiro)
 Kira (Film), ein dänischer Film
 Kira (Kleidung), die Nationaltracht der Frauen in Bhutan
 Kira (Musikerin), eine deutsche Musikerin
 Kira (Messer), ein Messer aus Australien
 Kira (Aichi), eine Kleinstadt in der Präfektur Aichi in Japan
 (1156) Kira, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Vagla (Sprache), eine westafrikanische Sprache
 ein Medikament, siehe Johanniskräuter
 die Hauptfigur aus dem Manga Death Note
 Kira Town, eine Stadt in Uganda, östlich von Kampala

Kira ist der Familienname folgender Personen:
 Chinatsu Kira (* 1991), japanische Fußballspielerin
 Tomoko Kira (* 1934), japanische Schriftstellerin, siehe Tomoko Yoshida
 Kira Yoshinaka (1641–1703), japanischer Zeremonienmeister
 Yoshiko Kira (* 1982), japanische Politikerin